Desa Tedunan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tedunan (administrativ by i Indonesien, lat -7,00, long 110,01), Jawa Tengah, 
 Desa Tedunan (administrativ by i Indonesien, lat -6,71, long 110,67), Jawa Tengah, 
 Desa Tedunan (administrativ by i Indonesien, lat -6,72, long 110,66), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar